Holdhaus ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Holdhaus (1883–1975), österreichischer Zoologe
 Rudi Holdhaus (* 1950), österreichischer Maler und Künstler

Siehe auch:
 Holthaus